Stadsbrand van Tiel (1334)
 Stadsbrand van Tiel (1420)